Łunawy to nazwa dwóch wsi w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie chełmińskim, w gminie Chełmno:

 Wielkie Łunawy
 Małe Łunawy